Județul Veszprém (, ) este o unitate administrativă din Ungaria, situată în partea de vest a țării. Reședința județului se află în orașul Veszprém.

Municipii 

 Veszprém

Orașe 
(2001)

 Pápa (33 583)
 Ajka (31 971)
 Várpalota (21 682)
 Tapolca (17 914)
 Balatonfüred (13 289)
 Balatonalmádi (8514)
 Zirc (7445)
 Sümeg (6847)
 Berhida (5927)
 Devecser (5232)
 Balatonfűzfő (4337)
 Herend (3446)
 Badacsonytomaj (2312)

Sate 

Veszprém